

Personen (gerangschikt op geboortedatum) 
 Helmer Hanssen, Noors poolreiziger (1870–1956)
 Carl Frølich-Hanssen, Noors voetballer (1883-1960)
 Théo Hanssen, Belgisch meester-glasblazer (1885-1957)
 Karl Hanssen, Duits voetballer (1887–1916)
 Jacob Hanssen, Noors architect (1892-1962)
 Gérard Hanssen, Belgisch senator en burgemeester (1897-1977)
 Lars Hanssen, Deens schaakcomponist (1903-1940)
 Antonius Hanssen, Nederlands bisschop (1906-1958)
 Odd Eiwinn Hanssen, Noors patholoog-anatoom (1917-1964)
 Wiggo Hanssen, Noors schaatser (1923-2007)
 Arvid Hanssen, Noors (kinderboeken)schrijver en dichter (1932-1998)
 Robert Hanssen, voormalig Amerikaans FBI-agent en spion voor de KGB (1944)
 Arne Hanssen, voormalig Noors voetballer (1944)
 Malfred Hanssen, Noors violist
 Terje Hanssen, Noors biatleet (1948)
 Leander Hanssen Sr., Vlaams jeugdboekenschrijver (1954)
 Léon Hanssen, cultuurhistoricus, literatuurwetenschapper en biograaf (1955)
 Gène Hanssen, Nederlands voormalig profvoetballer (1959)
 Nico Hanssen, Nederlands voormalig profvoetballer (1960)
 Kirsten Hanssen, Amerikaans triatlete
 Henk Hanssen, Nederlands schrijver en journalist (1961)
 Bjarne Håkon Hanssen, Noors politicus (1962)
 Eva Kjer Hansen, Deens politica van de liberale partij Venstre (1964)
 Jonny Hanssen, Noors voetballer en manager (1972)
 David Hanssen, Noors voetballer en trainer (1976)
 Evi Hanssen, Vlaams presentatrice en zangeres (1978)
 André Hanssen, Noors voetballer (1981)
 Petter Bruer Hanssen, Noors voetballer (1986)
 Alexander Henning Hanssen, Noors skeletonner (1987)
 Sanne Samina Hanssen, Nederlands actrice en zangeres (1988)
 Levi Hanssen, Faeröers voetballer (1988)
 Joey Hanssen, Nederlands autocoureur (1991)
 Nadine Hanssen, Nederlands voetbalster (1993)
 Isabelle Hanssen, Nederlandse freestyleskiester (1994)

Overig 
 Mount Hanssen, berg in Antarctica

Zie ook 
 Hansen (doorverwijspagina)